El topónimo Addington puede hacer referencia a:

 Addington, un pueblo en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).
 Addington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Buckinghamshire (Inglaterra).
 Addington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).